Ты́вровский райо́н () — упразднённая административная единица в центре Винницкой области Украины. Административный центр — посёлок городского типа Тывров.

География 
Площадь — 880 км² (18-е место среди районов).
Основные реки — Южный Буг.

История 
Район образован в 1923 г.

Демография 
Население района составляет 43 396 человек (на 1 июня 2013 года), в том числе городское население 23 007 человек (53,01 %), сельское — 20 389 человек (46,99 %).

Административное устройство 
Количество советов (рад):
 городских — 1
 поселковых — 2
 сельских — 25

Населённые пункты 
Количество населённых пунктов:
 городов районного значения — 1 (Гнивань)
 посёлков городского типа — 2 (Сутиски, Тывров)
 сёл — 52
 посёлков сельского типа — 1
Всего насчитывается 56 населённых пунктов.

Политика

Экономика 
Самые крупные предприятия: Гниванский завод СЖБ,Гниванский карьер, Сутисковский завод АЭА, Вал-РОМ-Украина, Агро-Эталон.

Транспорт 

Через район проходит автобусное соединение с Томашполем, Крыжополем, Могилёв-Подольским, Шаргородом.
В г. Гнивань — железнодорожная станция Гнивань, на которой останавливаются пассажирские и пригородные поезда.
В с. Селище — железнодорожная платформа, на которой останавливаются пригородные поезда.

Культура

Достопримечательности

Библиография

Известные люди 

 Бушуев, Андрей Николаевич (1950—2003) — Заслуженный строитель Российской Федерации.
 Пачевский, Анатолий Мартынович (род. 1939) — Герой Украины.

Примечания

Ссылки 
 Портал Тивровского района
 Официальный сайт Тивровской районной рады
 Сайт районной администрации
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины
 Сведения на сайте областной администрации